Оружие будущего () — цикл документальных передач. Первый фильм серии вышел 19 апреля 2006 года на канале Discovery Channel. Ведущий Ричард Маковиц в этом шоу демонстрировал последние достижения США и их союзников по блоку НАТО в области военных технологий.

Эпизоды

Сезон 1: 2006

Сезон 2: 2007

Сезон 3: 2007-08

См. также 
 Парни с пушками (Sons Of Guns) - реалити-шоу об оружейном магазине Red Jacket (город Батон-Руж, штат Луизиана) на Discovery Channel
 American Guns - реалити-шоу об оружейном магазине Gunsmoke Guns (город Уит Ридж, штат Колорадо) на Discovery Channel
 Оружиеведение
 Ударная сила

Примечания

Ссылки 
 Discovery Channel Official Site
 Future Weapons at Discovery Channel Official Site
 Future Weapons Official Site
 

Документальные телесериалы США
Телепередачи канала Discovery
Телесериалы США, запущенные в 2006 году
Телесериалы США, завершённые в 2008 году